«Туйма́ада» — стадион в Якутске, Якутия. Назван в честь долины в центральной Якутии в которой расположен Якутск.

История 
Построен в 1996 году при финансировании Целевого фонда будущих поколений. До 2017 года на нём играл футбольный клуб «Якутия».

Технические характеристики 
 Вместимость: 12 800
 Покрытие: Искусственное
 Есть беговые дорожкие

Примечания 

Стадионы Якутии
Спорт в Якутске
Здания и сооружения Якутска